

Sigle 
 International Medieval Bibliography
 Italian Mercenary Clan

Codici 
 IMB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Imbaimadai (Guyana)